Эннс:

 
 Эннс, Владимир Яковлевич (род. 1954) — советский и узбекистанский футболист.
 Эннс, Иван Яковлевич (1926—2006) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Эннс, Корней Михайлович (род. 2002) — российский волейболист.
 Эннс, Михаил Яковлевич (род. 1959) — советский и узбекистанский футболист.
 Эннс, Яков Яковлевич (род. 1950) — советский футболист.

См. также 
 Энс